Krpan je lahko:

 Krpan - zgibni avtobus mestnega prometa
 Krpan 8x8 - lahko kolesno oklepno vozilo
 Krpan (priimek)

Martin Krpan:
 Martin Krpan - Levstikova povest o istoimenskem liku
 Martin Krpan (plezalna smer) - najtežja plezalna smer v Sloveniji
 Martin Krpan (glasbena skupina) - slovenska rockovska skupina
 Martin Krpan (tekmovanje) - tekmovanje za najmočnejšega Slovenca
 Martin Krpan (ladja) - prva ladja Splošne plovbe Piran